Vlădeni (Botoșani) ;
 Vlădeni (Dâmbovița) ;
 Vlădeni (Ialomița) ;
 Vlădeni (Iași) ;